Dominique Strauss-Kahn (1949), Frans politicus en voormalig hoofd van het Internationaal Monetair Fonds
Gustave Kahn (1859-1936), Frans dichter
Louis Kahn  (1901 of 1902-1974), Amerikaans architect
Oliver Kahn (1969), Duits voetbaldoelman
René Kahn (1954), Nederlands psychiater
Roland Kahn (1952), Nederlands ondernemer

Zie ook
 Kan en Khan (doorverwijspagina's)